Le ngemba – également connu sous les noms de nguemba, ngomba, mankon, megimba, mogimba, mundum – est une langue bantoïde des Grassfields parlée par environ  (2002) dans l'Ouest et le Nord-Ouest du Cameroun, dans les départements de la Ménoua (arrondissement de Penka-Michel) et du Mezam autour de Tubah et Bamenda.

Notes et références

Bibliographie

Annexes

Articles connexes 
 Ngemba (peuple)
 Bambili-bambui
 Alatening
 Mendankwe-nkwen (langue)

Liens externes 
 
 

Langue au Cameroun
Inventaire de langues
Langue des Grassfields